"Cuesta" pode ser:
 Cuesta, forma de relevo
 Cuesta Blanca, comuna da província argentina de Córdoba
 La Cuesta (distrito), no Peru
 Cuesta de Haedo, planalto gaúcho
 Castilleja de la Cuesta, localidade espanhola da Andaluzia
 Honrubia de la Cuesta, município espanhol de Castela e Leão
 Olmeda de la Cuesta, município espanhol de Castela-Mancha
 Ventosa de la Cuesta, município espanhol de Castela e Leão 
 San Cristóbal de la Cuesta, município espanhol de Castela e Leão 
 San Rafael Pie de La Cuesta, município guatemalteco de San Marcos

Ver também
 Costa (desambiguação)

Desambiguações de topônimos